Софряково — название нескольких населённых пунктов:
 Софряково — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области.
 Софряково — деревня в Ярославском районе Ярославской области.